Sender Policy Framework
Sociedade Portuguesa de Física

Desambiguações de siglas